Наково (, , ) — село в Сербии, в общине Кикинда, в Северно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 2419 жителей (по переписи населения 1991 года — 2525 жителей).

История 
В средневековье, на месте нынешнего села существовало сербское село, но в первой половине XVIII века, село обезлюдело и было основано вновь в 1784 году, братьями Нако, как , , . В то время здесь было выстроено около 50 домов, в 1790 году в селе появились немецкие поселенцы. В 1793 году в селе проживали 1054 человека (в том числе немцы и французы). В 1836 году в селе было 1775 католиков и 6 православных христиан. В 1911 году в селе было 538 домов и 1834 жителя. С 1918 года, после Первой мировой войны — село в составе Королевства сербов, хорватов и словенцев. В 1941 году Банат был занят войсками фашистской Германии. Немецкое население деревни, в своей большей части, покинуло село вместе с отступающими гитлеровскими войсками в 1944 году.

В 1799 году близ села был найден клад, времён существования в этой местности —  в VIII веке поселения авар.

Демография 
В селе Наково, по переписи 2002 года проживали 2020 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 43,3 года (42,1 года у мужчин и 44,4 года у женщин). В селе есть 849 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,85.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Фото

Ссылки 
 Наково 

Населённые пункты Воеводины